Almásmező (Brassó megye)
 Almásmező (Neamț megye)